Der GX2 ist ein Kompakt-SUV des chinesischen Automobilherstellers Geely der Marke Geely. Verkauft wird das Fahrzeug seit 2008, wahlweise ist der stärkere 1,5-Liter-Motor auch mit einem Automatikgetriebe verfügbar.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (englisch)

Kombi